Close to You steht für:

Musikalben:
 Close to You (Frank-Sinatra-Album) von Frank Sinatra (1957)
 Close to You (Sarah-Vaughan-Album) von Sarah Vaughan (1960)
 Close to You (Johnny-Mathis-Album) von Johnny Mathis (1970)
 Close to You (The-Carpenters-Album) von The Carpenters (1970)
 Close to You (The-Lettermen-Album) von The Lettermen (1991)
 Close to You (Sayuri Sugawara Album) von Sayuri Sugawara (2010)

Lieder:
 Close to You (Ayumi-Hamasaki-Lied) von Ayumi Hamasaki
 Close to You (Brand-New-Heavies-Lied) von Brand New Heavies
 Close to You (Dreezy-Lied) von Dreezy (2016)
 Close to You (Fun-Factory-Lied) von Fun Factory
 Close to You (Jerry-Livingston-Lied) von Jerry Livingston, Carl Lampl und Al Hoffman
 Close to You (JLS-Lied) von JLS
 Close to You (Marti-Pellow-Lied) von Marti Pellow
 Close to You (Maxi-Priest-Lied) von Maxi Priest (1990)
 Close to You (Rihanna-Lied) von Rihanna
 Close to You (Simply-Red-Lied) von Simply Red
 Close to You (The-Avalanches-Lied) von The Avalanches
 Close to You (Tiësto-Lied) Lied von Tiësto
 Close to You (TVXQ-Lied) von TVXQ
 Close to You (Whigfield-Lied) von Whigfield (1995)
 Close to You (Willie-Dixon-Lied) von Willie Dixon
 (They Long to Be) Close to You von Burt Bacharach und Hal David

Sonstiges:
 Close to You: Remembering The Carpenters, US-amerikanischer Dokumentarfilm (1998)